Золотий лев — найвища нагорода Венеційського кінофестивалю.
 Золотий лев — театральний фестиваль у Львові.
 Золотий лев — казка.